Ayios Teodoros kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Ágios Theódoros (ort i Cypern, Eparchía Ammochóstou, lat 35,37, long 34,03), 
 Ágios Theódoros (ort i Cypern, Eparchía Lárnakas), 

Robotskapade Cypernförgreningar